ubikacja (toaleta, pomieszczenie)
 muszla klozetowa (przedmiot)
 fragment tekstu, często zaczynający się od akapitu bądź nagłówka
 rodzaj jednostki redakcyjnej tekstu prawnego
 fragment Dziadów cz. III Adama Mickiewicza